Crowder puede referirse a:

 Localidades de Estados Unidos:
 Crowder (Misisipi).
 Crowder (Oklahoma).
 Personas (apellido):
 Jae Crowder, baloncestista estadounidense.